Мя́тлево — название населённых пунктов в России:

 Мятлево — посёлок (до 1999 года — посёлок городского типа) в Износковском районе Калужской области.
 Мятлево — деревня в Калининском районе Тверской области
 Мятлево — деревня в Первомайском районе Ярославской области

См. также
 Мятлевская — станция Московской железной дороги (1874) в Износковском районе Калужской области.